I like the way (Ritchie Cordell) (1967), een lied geschreven door Ritchie Cordell en uitgevoerd door Tommy James & Shondells en The Cats
 I like the way (Fruitcake) (1982), een lied van Fruitcake
 I like the way (Deni Hines) (1998), een lied van  Deni Hines
 I like the way (BodyRockers) (2006), een lied van BodyRockers

Zie ook 
 (I Like) The Way You Love Me (2010, Michael Jackson)
 I Like The Way She Do It (2008, G-Unit ft. Young Buck)